Felix Götze (1998), Duits voetballer
 Marie Götze (1865–1992), Duits sopraan
 Mario Götze (1992), Duits voetballer
 Paul Götze (1903–1948), Duits SS'er

Achternaam